En Pologne, Borzewisko peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
Borzewisko, un village du powiat de Poddębice,
Borzewisko, un village du powiat de Sieradz.